Нолан Дерек Смит (; ) — американский баскетболист, тренер. Был выбран на драфте НБА 2011 года под 21-м номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». В 2010 году, выступая за студенческую команду «Дьюк Блю Девилз», стал чемпионом NCAA.

Биография

«Портленд Трэйл Блэйзерс» (2011—2013) 
Смит был выбран на драфте НБА 2011 года под 21-м номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». 9 декабря он подписал контракт новичка с «Портлендом».

В июле 2012 года Смит присоединился к «Трэйл Блэйзерс» для участия в Летней лиге НБА. Однако смог сыграть на турнире только 2 игры, так как 17 июля он получил удар локтем в голову от защитника «Хьюстон Рокетс» Зорана Драгича. Сначала он попытался подняться, но затем рухнул на пол, после чего медицинский штаб команды обследовал его 20 минут и он был вынесен с площадки на носилках, а игра была отменена за 27 секунд до окончания. В тот же день он прошёл медицинские тесты и был выписан из больницы Лас-Вегаса.

Второй сезон в «Портленде» по статистике Смит провёл хуже первого. Походу сезона был отправлен играть в Д-Лигу в клуб «Айдахо Стэмпид», в составе которого провёл 2 игры.

«Цедевита» (2013—2014) 
В июле 2013 года Смит сыграл одну игру за «Бостон Селтикс» в Летней лиге 2013 года, в которой набрал всего 4 очка.

18 августа 2013 года подписал однолетний контракт с хорватским клубом «Цедевита». В составе клуба он выиграл чемпионат Хорватии, кубок Хорватии, принял участие в матче всех звёзд чемпионата Хорватии, а также реализовал решающий бросок в полуфинале Лиги ABA сезона 2013/2014 за 0,6 секунды до конца 4-й четверти, этот бросок обеспечил «Цедевите» место в Евролиге на сезон 2014/2015.

«Галатасарай» (2014) 
В июле 2014 года Смит снова принимал участие в Летней лиге, где сыграл 5 матчей за клуб «Оклахома-Сити Тандер».

29 августа подписал однолетний контракт с турецким клубом «Галатасарай». 19 октября в матче против «Банвита» после того как Смит был заменён, он со злости бросил полотенце, после чего главный тренер «Галатасарая» Эргин Атаман выгнал его с площадки. Позже он извинился за этот эпизод, сказав, что, как профессионал, он не должен был так реагировать на эту ситуацию. 27 октября он покинул «Галатасарай».

«Делавэр Эйти Севенерс» (2014—2015) 
26 ноября 2014 года Смит подписал контракт с клубом Д-Лиги «Делавэр Эйти Севенерс». Однако уже 15 января 2015 года он был отчислен из «Делавэра».

Карьера тренера 
22 февраля 2016 года Смит вошёл в тренерский штаб своей бывшей студенческой команды «Дьюк Блю Девилз», он был назначен специальным помощником Майка Кшижевски.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Нолан Смит на сайте goduke.com
 Нолан Смит на сайте nbadleague.com

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки БК «Цедевита»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»